Песегов — русская фамилия. 

Известные носители:
 Песегов, Алексей Алексеевич (род. 1953) — российский театральный режиссёр, главный режиссёр Минусинского драмтеатра, Заслуженный деятель искусств России (2002).
 Песегов, Евгений Валентинович (род. 1989) — российский футболист, полузащитник.